Диокл:

 Диокл (из Аттики) — персонаж древнегреческой мифологии.
 Диокл Каристский (IV в. до н. э.) — древнегреческий медик.
 Диокл Магнесийский — античный историк философии.
 Диокл (историк) — древнегреческий историк.
 Диокл (математик) (ок. 240 до н. э. — ок. 180 до н. э.) — древнегреческий математик.
 Гай Аппулей Диокл (104—после 146) — древнеримский колесничий.
 Валерий Диокл — имя, данное при рождении римскому императору Диоклетиану.

Примечания